Ес-Асијенда де Хесус има више значења:

 Ес-Асијенда де Хесус (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ес-Асијенда де Хесус (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику